est une expression anglaise provenant de , l'hymne national américain, qui signifie « la demeure des braves ». Elle peut faire référence à :

Chanson 

 , chanson de Toto présente sur l'album  sorti le .

Cinéma 

 , titre original de La Demeure des braves, film américain de Mark Robson sorti en 1949 ;  
 , film américain de Laurie Anderson sorti en 1986 ;
 , film américain de Paola di Florio sorti en 2004 ;
 , titre original des Soldats du désert, film américain de Samuel L. Jackson et 50 Cent sorti en 2006.

Télévision 
 , téléfilm américain sorti en 1996 ;
 , téléfilm américain sorti en 2002 ;

Voir aussi